Srnka ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jiří Srnka (1907–1982), tschechischer Komponist
 Miroslav Srnka (* 1975), tschechischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Oskar Srnka (1884–1966), tschechischer Hochschullehrer und Fernmeldepionier